Сэнтфильд (, ) — деревня, расположена в графстве Даун в Северной Ирландии. Находится между Белфастом и Даунпатриком на шоссе А-7 роуд (). Население по переписи 2001 года составляет 2 959 человек.

Галерея 

Населённые пункты Северной Ирландии